Husk peut désigner :
Husk, un personnage de Marvel Comics.
Husk, une bande dessinée d'Arnaud Boudoiron.
Husk, un film réalisé par Brett Simmons sorti en 2011.